Um bliki'' (também chamado de WikiLog, WikiWeblog, Wikiblog, ou Bloki''') é uma tecnologia que une blog com wiki. Uma bliki famosa é a Martin Fowler's Bliki do guru de Programação extrema.

Web 2.0
Wikis
Blogues